Кубок мира по горнолыжному спорту сезона 2004/2005 годов — 38-й по счёту сезон Кубка мира, который начался 23 октября 2004 года в австрийском Зёльдене и завершился 13 марта 2005 года в швейцарскомЛенцерхайде.

Женщины 

2004